Гогшелидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гогшелидзе, Вахтанг Иванович (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гогшелидзе, Георгий Омарович (род. 1979) — грузинский и российский борец вольного стиля.